Miejscowości w USA:
 Whittier – miasto w stanie Alaska, w okręgu Valdez-Cordova
 Whittier – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles